Батенберг може бити:

 Батенберг (Палатинат), општина у округу Бад Диркхајм, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Батенберг (Едер), град у округу Валдек-Франкенберг, у њемачкој покрајини Хесен.
 династија Батенберг